Karim Darwish (né en 1981), joueur de squash égyptien ;
 Mazen Darwish (1974-), avocat syrien ;
 Najwan Darwish (1978-), poète palestinien ;
 Nonie Darwish (née en 1948), journaliste arabo-américaine ;
 Ramadan Darwish (1988-), judoka égyptien ;
 Tiffany Darwish (1971-), chanteuse américaine.

Patronyme arabe